Das BetVictor European Masters 2022 war ein Snookerturnier der Main-Tour-Saison 2021/22, das vom 21. bis 27. Februar ausgetragen wurde. Wegen der COVID-19-Pandemie musste zwei Jahre in Folge das Paul Hunter Classic abgesagt werden, deshalb sollte das European Masters an Fürth vergeben werden. Nach einer erneuten Verschärfung der Pandemielage im Winter 2021/22 und einer unklaren Lage in Bezug auf öffentliche Veranstaltungen musste der Veranstalter absagen, und das Turnier wurde in die Marshall Arena in Milton Keynes nach England geholt, wo schon die vorherige Ausgabe stattgefunden hatte. Wie zuvor bei der Home Nations Series wurde die erste Runde erstmals als Qualifikationsrunde vorgezogen. Sie fand bereits im Oktober 2021 im nördlich von Birmingham gelegenen Cannock statt.

Sieger wurde der 21-jährige Chinese Fan Zhengyi, der zum ersten Mal ein Finale erreicht hatte. Er gewann gegen Ronnie O’Sullivan mit 10:9.

Preisgeld 
Im dritten Jahr in Folge blieb das Preisgeld auf einer Gesamthöhe von 407.000 £ stehen. Auch die Verteilung blieb unverändert.

Hauptturnier

Turnierbaum 
Die Top 4 der Weltrangliste bestritten ihre Qualifikationsspiele nicht im Oktober 2021 in England. Ihre vier Spiele wurden vor Beginn des Hauptturniers am 21. Februar in Milton Keynes ausgetragen.

Bis zum Viertelfinale wurden 5 gewonnene Frames zum Weiterkommen benötigt (Modus Best of 9). Im Halbfinale wurden 6 Frames benötigt (Best of 11), der Turniersieger wurde in einem Best-of-19-Match ermittelt (10 Gewinnframes).

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunde fand vom 27. bis 31. Oktober 2021 im Chase Leisure Centre in der mittelenglischen Stadt Cannock statt. Ausgenommen waren die Partien der Top-4-Spieler der Weltrangliste, deren Erstrundenspiele erst in Milton Keynes vor Beginn des Hauptturniers ausgetragen wurden.

An den fünf Spieltagen fanden jeweils 3 Sessions à 4 Partien statt. Modus aller Matches war Best of 9 (5 Gewinnframes).

|

|}
|}

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
kl. = kampflos weiter

Century-Breaks

Hauptrunde 
30 Spieler spielten insgesamt 65 Century-Breaks. Das höchste Break mit 141 Punkten und auch mit 10 die meisten Centurys erzielte der Finalist Ronnie O’Sullivan.

Qualifikation 
In den Qualifikationsspielen in Cannock wurden insgesamt 35 Century-Breaks gespielt.

Stand: 31. Oktober 2021 (nach der Qualifikation in Cannock)

Quellen

Weblinks 
 2022 European Masters bei CueTracker

2022
Snookerveranstaltung 2022
Billardturnier in Milton Keynes